Формація Цзюфотан (кит 九佛堂组, піньїнь: jiǔfótáng zǔ) — ранньокрейдове геологічне утворення в місті Чаоян провінції Ляонін на сході Китаю. У формації виявлено скам'янілості пернатих динозаврів, примітивних птахів, птерозаврів та інших організмів. Формація належить до групи Джехол. Уран-свинцеві датування показало, що формація утворилася в аптському ярусі ранньої крейди (бл. 120 млн років тому).

Скам'янілості

Хорістодери

Риби

Ссавцеподібні 
Кілька екземплярів ссавців були знайдені в Цзюфотан, але лише два були офіційно описані та названі.

Птахотазові

Птерозаври

Ящеротазові 
У формації знайдено рештки великого титанозавра.

Птахи

Різні тероподи

Примітки

Посилання 
 

Геологія Китаю
Геологічні формації
Крейдовий період